Vejbystrand, plaats in Zweden
Vejby Strand, plaats in Denemarken
Vejby (plaats), plaats in de Deense gemeente Gribskov
Vejby (parochie, Gribskov)
Vejby (parochie, Hjørring)
Vejby (parochie, Skive)